Il singolare del Porsche Tennis Grand Prix 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Martina Hingis era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–2 Lisa Raymond.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campionessa)
  Jana Novotná (secondo turno)
  Iva Majoli (secondo turno)
  Lindsay Davenport (secondo turno)

 Amanda Coetzer (semifinali) 
 Anke Huber (primo turno) 
n/a
 Irina Spîrlea (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 1997